Geoffrey Grigson – poeta britannico, marito di Jane Grigson
 Jane Grigson – scrittrice inglese, moglie di Geoffrey Grigson
 John Grigson – aviatore britannico
 Lionel Grigson – musicista inglese
 Mary Grigson – ciclista neozelandese